Ashanti je lahko:
 Ashanti (pevka)
 Ashanti Alston - anarhist
 HMS Ashanti - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice